Kim Jong-suk (chosŏn'gŭl: 김정숙, hanja: 金正淑, romanisering: Kim Chŏng-suk, revideret romanisering: Gim Jeong-suk, født 24. december 1917 i Hoeryong, død 22. september 1949 i Pyongyang) var en nordkoreansk kommunistisk politiker. Hun var Kim Il-sungs første ægtefælle og moder til Kim Jong-il.

Hun blev født som datter af de fattige bønder Kim Chun San og Oh Ssi i Hoeryong i provinsen Nord-Hamgyong i det japanskokkuperede Korea. I 1922 emigrerede familien til Kina, hvor Kim Jong-suk tilsluttede sig en antijapansk og kommunistisk guerillahær i 1930-årene. I 1937 blev hun medlem af Koreas kommunistparti. Som ensom og fødende i 1949 låste hun alle læger ude, mens Kim Il-sung var på arbejde, og døde i barselseng da hun fødte et dødfødt pigebarn, 31 år gammel. I Nordkorea bliver hun for eftertiden referert til som "heltinden af den antijapanske revolution" og er tillagt rollen som grundlægger af Koreas arbejderpartis sideorganisationer for ungdom og kvinder. Kim Jong-suk bliver stadig portrætteret som en revolutionær heltinde i nordkoreansk propaganda.

Regionen Kimjongsuk i provinsen Ryanggang er opkaldt efter hende.

Familietræ

Noter

Litteratur 
 
 

Personer fra Nordkorea
Personer fra Nord-Hamgyong